Con el nombre de Lluís Bonifaç se puede hacer referencia a:

Lluís Bonifaç,  escultor francés del siglo XVII establecido en España, conocido también como Bonifaç el Viejo.
Lluís Bonifaç i Sastre, escultor, hijo del anterior, nacido en Cataluña.
Lluís Bonifaç i Massó, escultor, biznieto de Lluís Bonifaç y nieto de Lluís Bonifaç i Sastre.